Regeringen Anders Fogh Rasmussen kan avse följande danska regeringar:

Regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001–2005)
Regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005–2007)
Regeringen Anders Fogh Rasmussen III (2007–2009)